Frissenstein (Deil), herenhuis en monument in Deil, dat ook het raadhuis van die plaats is geweest
Frissenstein (Amsterdam), straat en hoogbouwflat in Amsterdam Zuidoost, vernoemd naar het herenhuis